B.G.Baldwin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bruce G. Baldwin
 Bruce Gregg Baldwin